Fimmelsberg bezeichnet:
 Fimmelsberg, Siedlung in der Gemeinde Amlikon-Bissegg im Kanton Thurgau in der Schweiz, siehe Griesenberg

Fimmelsberg ist der Familienname folgender Personen:
 Jost Künzli von Fimmelsberg (1915–1992), Schweizer Gynäkologe und Homöopath